Телефонен оператор може да се отнася до:
 служител в телефонна компания, който свърза телефонни постове, когато свързването не може да бъде осъществено директно;
 телекомуникационна компания, която предоставя телекомуникационни услуги, предлагаща телефонни услуги на абонати – фиксирана и мобилна телефония и др.

Телефония